Mandalore (planeet), een planeet in het Star Wars universum
Mandalore (titel), de titel voor de leider van de Mandalorians

Dragers van de titel Mandalore:
Mandalore the First
Mandalore the Indomitable
Mandalore the Preserver, ook wel bekend als Canderous Ordo
Mandalore the Ultimate